Adelebsen steht für:
 Adelebsen, Gemeinde in Niedersachsen
 Adelebsen (Adelsgeschlecht)

Adelebsen ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhard von Adelebsen (1826–1883), deutscher Offizier und Reichstagsabgeordneter